Cambodia est le nom anglais du Cambodge.

Il désigne également :

 Cambodia, une chanson de Kim Wilde de 1982 ;
 Cambodia Angkor Air, la compagnie aérienne nationale du Cambodge.